O MINImat é uma competição de matemática para alunos do 1º ciclo do ensino básico.
Tem provas sobre os ângulo,as rectas,os pesos,lógica matemática, etc.,toda a matéria da matemática do 1º ciclo, tudo em perguntas de verdadeiro e falso. Às vezes pergunta no negativo e é necessário responder ao contrário.

Ver também
 PmatE

Ligações externas
 Site Oficial do PmatE

Competições matemáticas
Ciência e tecnologia em Portugal